Plaisir steht für:

 Plaisir, eine französische Gemeinde
 Du Plaisir (* im 17. Jahrhundert), französischer Schriftsteller und Romantheoretiker
 Le Plaisir, eine französische Filmanthologie bzw. ein Episodenfilm, siehe Pläsier
 Saint-Plaisir, ein französischer Ort und eine Gemeinde
 Kanton Plaisir, ein französischer Wahlkreis

Siehe auch:

 Plaisier
 Monplaisir